Хермањ може бити:

 Хермањ (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Хермањ (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република